Pessoas
Alarico (ca.370–410) — rei visigodo
Alarico II (r. 485–507) — rei visigodo
Alarico de Narbona — visconde de Narbona entre 852 e 876

Outros usos
Operação Alarico

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história